Улица Академика Королёва:

Россия 
 Улица Академика Королёва — улица в Астрахани.
 Улица Академика Королёва — улица в Волжском.
 Улица Академика Королёва — улица в Воронеже.
 Улица Академика Королёва — улица в Казани.
 Улица Академика Королёва — улица в Калуге.
 Улица Академика Королёва — улица в Москве.
 Улица Академика Королёва — улица в Набережных Челнах.
 Улица Академика Королёва — улица в Перми.
 Улица Академика Королева — улица в Твери.
 Улица Академика Королёва — улица в Уфе.
 Улица Академика Королёва — улица в Чебоксарах.
 Улица Академика Королёва — улица в Челябинске.

Украина 
 Улица Академика Королёва — улица в Днепре.
 Улица Академика Королёва — улица в Калуше.
 Улица Академика Королёва — улица в Кропивницком.
 Улица Академика Королёва — улица в Одессе.
 Улица Академика Королёва — улица в Ужгороде.
 Улица Академика Королёва — улица в Черкассах.

Станция 
 «Улица Академика Королёва» — станция монорельсовой транспортной системы Московского метрополитена.

См. также 
 Проспект Королёва
 Улица Королёва

Списки объектов, названных в честь людей
Сергей Королёв